Сезон 2016/2017 годов стал для ФК «Пескара» седьмым в главной итальянской футбольной лиге.

Команда 2016/17

Состав команды 
 Список игроков, основного состава футбольного клуба «Пескара» в сезоне 2016/2017 годов.

Чемпионат Италии 2016/17 
Основная статья: Чемпионат Италии по футболу 2016/2017

Результаты матчей

Кубок Италии

Примечания

Ссылки 
 ФК «Пескара» в сезоне 2016/17 на сайте bdfutbol.com

2016/2017
Пескара
Пескара